

Вондзин — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вондзин — село в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства